Александр Васильевич Ипатенко (17 февраля 1925 — 29 октября 2010) — советский раллийный гонщик послевоенной эпохи, ведущая фигура команды «Автоэкспорт». Заслуженный мастер спорта СССР (1969). Заслуженный тренер СССР.

После завершения спортивной карьеры работал начальником Центрального автомотоклуба ДОСААФ СССР.

Биография 
Участник Великой Отечественной войны, служил в 1073 сп 316-й стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта. Награжден орденом Отечественной войны I степени (06.04.1985), медалью «За отвагу» (19.08.1944).

В 1951 году занял второе место в чемпионате СССР по ралли на экспериментальной машине Москвич-403Э-424Э-купе.
В 1964 году руководил участием в XXXIII ралли Монте-Карло на Москвич-408, все советские экипажи добрались до финиша, но не были квалифицированы, так как не уложились в лимит времени.

Следующее выдающееся достижение спортсмена — выступление на ралли Лондон — Сидней, в котором он был в головном экипаже под номером 7. Этот экипаж достойно справился с трудностями марафона финишировал на 33 месте.

Кроме этого, Александр Ипатенко участвовал в съёмках художественных фильмов, самым известным моментом его кинокарьеры стало участие в фильме «Гонщики».

Через 25 лет Ипатенко участвовал в юбилейном 25-летии ралли Лондон-Сидней и также дошёл до финиша.

Скончался 29 октября 2010 года, похоронен на Донском кладбище Москвы.

Примечания 

Кавалеры ордена Отечественной войны I степени
Награждённые медалью «За отвагу» (СССР)
Персоналии ралли Лондон — Сидней
Автогонщики СССР
Заслуженные мастера спорта СССР
Заслуженные тренеры СССР
Похороненные на Донском кладбище